Турсунхон Солиева () (1922-2001) — артистка Ошского Государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бобура, народная артистка Киргизстана, внесла большой вклад в развитие культуры и искусства Кыргызстана.

Биография 
Турсунхон Солиева родилась 17 декабря 1922 года в городе Ош. Более полувека она проработала в Ошском узбекском музыкально-драматическом театре имени Бабура, где сыграла более 150 ролей в спектаклях в самых различных жанрах. Высокую оценку общественности получили образы: Кабанихи в «Грозе» А. Островского, Бурмы в пьесе «Горный соловей» К. Джантошева, Тангабики в драме «В ночь лунного затмения» Мустая Карима, Вассы в «Вассе Железновой» М. Горького, Фарманбиби в комедии «Бунт невесток» Саида Ахмада, Сажиды в драме «Адолат» Исмаила Акрамова и другие. В 1940-1944 годы работала в театре имени Мукими города Ташкента, а с 1944 года снова вернулась работать на сцену Ошского узбекского драматического театра.

Время, история накладывали на искусство свои особые приметы. Один из процессов, характеризующих жизнь современного театра состоит в том, что он, театр, перестаёт быть привилегией жителей больших городов. Ареал непосредственного воздействия на умы и сердца распространился до самых далёких горных кишлаков, и в этом проявились большие организаторские способности Турсунхон Солиевой по культурному обслуживанию животноводов на отгонных пастбищах. За вклад в развитие театрального искусства, сближение узбекской и кыргызской культур в 1953 году Турсунхан Солиевой было присвоено звание Заслуженной артистки Киргизской ССР, а в 1974 году Народной артистки Киргизии. Талантливая актриса несколько раз награждалась почётными грамотами Верховных Советов Кыргызстана и Узбекистана, медалями «Ветеран труда» и «Данк-1000» и нагрудными знаками. Турсунхон Солиева активно участвовала в общественной жизни города, области, была заботливой наставницей молодых артистов.

Умерла 21 сентября 2001 года в городе Ош.

В 2017 году Союз театральных деятелей Кыргызстана учредил премию имени Турсунхон Солиевой.

Театральные работы 
 Кабаниха в «Грозе» А. Островского
 Бурма в пьесе «Горный соловей» К. Джантошева
 Тангабика в драме «В ночь лунного затмения» Мустая Карима
 Васса в «Вассе Железновой» М. Горького
 Фарманбиби в комедии «Бунт невесток» Саида Ахмада
 Сажида в драме «Адолат» Исмаила Акрамова

Награды 
 Народная артистка Киргизской ССР (1974 год)
 Медаль Данк-1000
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
 Почётная грамота Министерства культуры Киргизской ССР

Литература 
 
 
  ББК 92я2 .
   
  
 
  Мат-лы к декаде кирг. искусства в Москве. 1939 г.
 
 
 
 
  21 см, ББК 85.4. ,  и 
  − 76 с.: ил.; 16 см.
  
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и

См. также 
 Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
 Мадазимов, Рахмонберди
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич
 Рахмонов, Журахон Рахмонбердиевич
 Султанов, Балтыходжа Султанович

Примечания

Ссылки 
 Турсунхан Салиева
 Народные артисты Киргизской ССР
 Народные артисты Киргизской ССР
 Газета «Советтик Кыргызстан» 4 стр. 29.08.1972 год
 Газета «Советтик Кыргызстан» 4 стр. 31.08.1972 год
 Газета «Советтик Кыргызстан» 4 стр. 7.05.1978 год
 Газета «Советтик Кыргызстан» 3 стр. 9.09.1979 год
 Газета «Советтик Кыргызстан» 2 стр. 8.03.1990 год
 Газета «Советтик Кыргызстан» 3 стр. 27.09.1990 год
 Становление и развитие музыкально-драматического искусства Киргизии в первой половине XX в.

Театральные деятели Киргизии
Персоналии:Ошский узбекский академический театр
Театр имени Бабура
Члены КПСС
Народные артисты Киргизской ССР